Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 236 dans le monde.

 Route fédérale 236 en Allemagne
 Route 236 au Québec, Canada
 Route 236 en Nouvelle-Écosse, Canada
 Route 236 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada